

Населені пункти та їхні частини
 Влодкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Влодкі — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Влодкі — частина села Пшибишево в гміні Реґімін Цехановського повіту Мазовецького воєводства

Примітки